Юрчи́шин — українське прізвище.

Відомі носії 

 Юрчишин Василь Володимирович (1955) — український учений, доктор наук із державного управління
 Юрчишин Володимир Васильович (1925) — український економіст-аграрник
 Юрчишин Володимир Іванович (1935) — український графік, лауреат Шевченківської премії (1990)
 Юрчишин Володимир Федорович (1961) — український футболіст
 Юрчишин Ганна Степанівна (1941) — український політичний діяч, депутат Верховної Ради УРСР у 1975—1990 роках (9, 10 та 11-те скликання), Герой соціалістичної праці
 Юрчишин Мирослав-Володимир Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Юрчишин Надія-Софія (1921) — член ОУН, репресована радянською владою
 Юрчишин Степан Федорович (1957) — український футболіст, тренер
 Юрчишин Ярослав Романович (1980) — український громадський діяч, народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища